Tasajeras kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tasajeras, San Luis Potosí, San Vicente Tancuayalab, 
 Tasajeras, Sinaloa, 
 Tasajeras, Veracruz, Platón Sánchez,